Еммануель Гальярді і Жанетта Гусарова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Лі Тін і Сунь Тяньтянь виграли титул, у фіналі перемігши пару Міхаелла Крайчек і Генрієта Надьова з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Перші три сіяні пари без боротьби виходять у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Main Draw (WTA)

Estoril Open 2005